Меру (міфологія) — гора в індуїстській міфології.
 Пік Меру — гора в Гімалаях.
 Меру (вулкан) — гора в Танзанії.
 Меру () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Територія Бельфор.
 Меру (місто) — місто в Кенії.